Punch the Clock — студійний альбом Elvis Costello and the Attractions, виданий в 1983 році.

Список композицій

Позиції в чартах

Примітки